Georges Aeby (voetballer) (1913-1999), Zwitsers voetballer
 Georges Aeby (componist) (1902-1953), Zwitsers componist
 Jaqueline Aeby (1930-2009), Zwitserse schrijfster en dichteres
 Jean-Michel Aeby (1956-), Zwitsers voetballer
 Paul Aeby (1910-?), Zwitsers voetballer
 Stefan Aeby (1979-), Zwitserse jazzpianist en -componist

Zwitserse achternaam